XXIX Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Таллине по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Александр Дыбман. На втором месте Вадим Вирный, на третьем месте Вячеслав Щёголев.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1983
Спортивные соревнования в Таллине
1983 год в шашках